Angyal est un patronyme hongrois pouvant désigner:

Patronyme
, sprinteur céiste hongrois
 (1902-1960), psychiatre hongrois
 (1848-1874), auteur juive-hongroise
 (née en 1955), joueuse hongroise de handball
, sprinteur céiste hongrois

Voir aussi
, album studio de la chanteuse hongroise Magdolna Rúzsa

Références

Homonymie de patronyme
Patronyme hongrois